Мирко Влаховић је име следећих особа:
 Мирко Влаховић - црногорски и југословенски глумац;
 Мирко Влаховић - црногорски кик-боксер;